VI, het getal 6 in Romeinse cijfers
 Het jaar 6 van de gangbare jaartelling
Het jaar VI van de Franse republikeinse kalender
vi (Unix), een teksteditor
Voorwaardelijke invrijheidstelling
VI, landcode van de Amerikaanse Maagdeneilanden in ISO 3166-1
.vi, achtervoegsel van domeinen van de Amerikaanse Maagdeneilanden
Vi (Sundsvall), een plaats in de Zweedse gemeente Sundsvall
Het Veteraneninstituut
vi, taalcode van het Vietnamees in ISO 639
VI (album), een muziekalbum van de punkband Circle Jerks
VI (Onslaught), een album van de thrashmetalband Onslaught

Media
Voetbal International, een voetbaltijdschrift
Voetbal Inside (voorheen Voetbal Insite, RTL Voetbal Insite, Voetbal International) , een voetbaltalkshow en uitgeverij
Veronica Inside, een radio- en televisieprogramma
VI Oranje, een voetbaltalkshow
Vandaag Inside, een praatprogramma
VI Vandaag, een praatprogramma uitgezonden op RTL van 3 september tot 24 december 2012. Tot 5 november bekend als RTL Sport Inside.